2 miejscowości w Polsce:
 Strzeżewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski
 Strzeżewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów